Pittsboro ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
Pittsboro (Indiana)
Pittsboro (Mississippi)
Pittsboro (North Carolina)